Amourette peut désigner :
 amourette, un amour passager dont chaque passage se répète à l’infini.
 Amourette, un poème de Pierre de Ronsard.

Amourettes peut désigner :
 amourettes, la moelle épinière de certains animaux de boucherie (le mot est toujours au pluriel, pour ce sens).

Botanique 
 Amourette, un nom vernaculaire qui renvoie à diverses graminées du genre Briza
 petite Amourette, Briza minor
 Amourette tremblante, Amourette commune, Briza media
 Amourette grande, Briza maxima
 Amourette petite, Eragrostis minor
 Amourette des prés, Lychnis flos-cuculi
 Amourette moussue, Saxifraga hypnoides
 Amourette de Saint-Christophe, Volkameria aculeata aux Antilles
 Amourette jaune, Medicago arborea à Cayenne
 Amourette, un nom vernaculaire du Muguet de mai
 Amourette, Brosimum guianense, aussi appelé Bois-lettre moucheté ou Paya, un arbre d'Amazonie de la famille des Moraceae
 Amourette, Mimosa pigra, originaire des Antilles et devenu envahissant en Australie,
 Amourette, Machaerium lunatum, un arbuste épineux de zones humides de Guyane(L.f.) Ducke notamment dans la région de Kaw en Guyane
 Bois d'amourette, Senegalia tenuifolia en Asie et en Amérique du Sud

Références 

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu